Picturehouse ist die Bezeichnung für:

 Picturehouse (Band), irische Popband
 Picturehouse (New York), ein von 2005 bis 2008 als Gemeinschaftsunternehmen von New Line Cinema und Home Box Office bestehender US-amerikanischer Filmvertrieb, 2013 neu gegründet
 Picturehouse Cinemas, eine britische Kinokette
 Picturehouse Entertainment, ein britischer Filmverleih, Tochterfirma der Kinokette